Pordenone je město v Itálii, od jehož jména jsou odvozeny tyto další významy:

 Provincie Pordenone – bývalá italská provincie
 Pordenone (malíř) (1483/4–1539) – italský renesanční malíř, vlastním jménem Giovanni Antonio de 'Sacchis
 Pordenone Calcio – italský fotbalový klub